

John Glover est un nom pouvant désigner:

Artiste
 John Glover (1767-1849), peintre anglo-australien ;
  (1815-1899), compositeur et chef d'orchestre irlandais ;
 John Glover (né en 1944), acteur américain ;

Homme politique
  (mort après 1418), homme politique anglais ;
  (1822-1891), homme politique américain du Missouri ;
  (1852-1929), homme politique américain du Missouri ;
  (1866-1947), homme politique néo-zélandais ;
 Charles John Glover, lord-maire australien d'Adélaïde ;

Sport
  (1876-1955), joueur anglais de football ;
  (né en 1989), joueur gallois de cricket ;
  (né en 1992), joueur anglais de cricket ;

Autre
  (1714-1774), prêcheur et écrivain anglais ;
  (1732-1797), général américain de la Guerre d'indépendance ;
  (1829-1885), militaire et gouverneur britannique ;
  (1909-1949), prêtre catholique en Nouvelle-Guinée ;
 John Wayne Glover (1932-2005), tueur en série australien ;

Voir aussi
  (né en 1941), philosophe britannique ;
  (né en 1952), acteur anglais.